Джордж Стенли Клинтон (), также известен как Джордж С. Клинтон () — композитор США.

Фильмография 

|-
| Укуренные в хлам
| 1983-05-06
| США
| Томми Чонг
|-
| Корсиканские братья
| 1984
| США
| Томми Чонг
|-
| Соседские мальчишки
| 1985
| США
| Сфирис, Пенелопа
|-
| Avenging Force
| 19861987-01-15
| США
| Сэм Фёрстенберг
|-
| Detective School Dropouts
| 19861987-07-23
| СШАИталия
| Filippo Ottoni
|-
| Дикая штучка
| 19871987-06-11
| США
| Макс Райд
|-
| Командир взвода
| 1988
| США
| Аарон Норрис
|-
| Gotham
| 1988
| США
| Ллойд Фонвиль
|-
| Американский ниндзя 3: Кровавая охота
| 19891989-06-08
| США
| Седрик Сандстром
|-
| Десять негритят
| 1989
| Великобритания
| Алан Биркиншоу
|-
| Дикая орхидея 2: Два оттенка грусти
| 19911992-05-07
| США
| Залман Кинг
|-
| Несдержанные обещания
| 19911992-03-26
| США
| Мартин Дэвидсон
|-
| Дневник девушки в красных туфлях
| 1992
| США
| Залман Кинг
|-
| Сканирование мозга
| 1994
| СШАКанадаВеликобритания
| Флинн, Джон
|-
| Мать своих детей
| 19941994-11-17
| СШАВеликобритания
| Ив Симоно
|-
| Дельта Венеры
| 1994
| СШАЧехия
| Залман Кинг
|-
| Порождение ада
| 1994-01-21
| США
| Аарон Норрис
|-
| Саги о викингах
| 1995
| США
| Майкл Чапман
|-
| Суперищейка
| 1995-04-281995-05-111995-07-051995-07-061995-111996-10-16
| США
| Аарон Норрис
|-
| Смертельная битва
| 1995-08-181995-10-271996-01-18
| США
| Пол Уильям Скотт Андерсон
|-
| Beyond the Call
| 1996
| США
| Тони Билл
|-
| Последние дни Фрэнки по прозвищу «Муха»
| 1996
| США
| Питер Маркл
|-
| Business for Pleasure
| 1997
| США
| Рафаэль Айзенман
|-
| Троянская штучка
| 1997
| США
| Джордж Хуанг
|-
| Ниндзя из Беверли-Хиллз
| 1997-04-171997
| США
| Деннис Дуган
|-
| Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба
| 1997-05-021997-11-201997
| США
| Джей Роуч
|-
| Смертельная битва 2: Истребление
| 1997-11-21
| США
| Джон Р. Леонетти
|-
| Чёрный пёс
| 19981998-10-01
| СШАФранцияГермания
| Кевин Хукс
|-
| Дикость
| 1998-03-20
| США
| Джон Макнотон
|-
| Жена астронавта
| 19991999-11-18
| США
| Рэнд Рэвич
|-
| Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил
| 1999-06-081999-06-111999-10-14
| США
| Джей Роуч
|-
| Sordid Lives
| 2000
| США
| Дэль Шоурс
|-
| К бою готовы
| 2000
| США
| Брайан Роббинс
|-
| 3000 миль до Грейсленда
| 2001
| США
| Демиен Лихтенстайн
|-
| Joe Somebody
| 20012003-02-27
| США
| Джон Пасквин
|-
| Поговорим о сексе (фильм)
| 2001
| США
| Джон Макнотон
|-
| Остин Пауэрс: Голдмембер
| 2002-07-222002-10-242002-07-26
| США
| Джей Роуч
|-
| Санта-Клаус 2
| 2002-11-012002-11-212002-10-27
| США
| Лембек, Майкл
|-
| Eulogy
| 2004
| ГерманияВеликобританияСША
| Майкл Клэнси
|-
| Большая кража
| 2004
| США
| Джордж Эрмитаж
|-
| Мгновения Нью-Йорка
| 2004-05-012004-08-05
| США
| Дэнни Гордон
|-
| Запретная миссия
| 2004-06-102004
| СШАГермания
| Фрейндлих, Барт
|-
| Грязный стыд
| 2004-09-12
| США
| Уотерс, Джон
|-
| Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещён
| 2006
| США
| Джон Уайтселл
|-
| Санта-Клаус 3
| 2006-11-032006-11-02
| США
| Лембек, Майкл
|-
| По прозвищу «Чистильщик»
| 2007
| США
| Мэйфилд, Лес
|-
| Противостояние
| 2008
| США
| Лембек, Майкл
|-
| Older than America
| 2008
| США
| Джорджина Лайтнинг
|-
| Гарольд и Кумар 2: Побег из Гуантанамо
| 2008-03-232008
| США
| Джон ХарвитцХейден Шлоссберг
|-
| Секс-гуру
| 2008-06-202008-10-02
| США
| Марко Шнабель
|-
| Экстракт
| 2009-09-04
| США
| Майк Джадж
|-
| Зубная фея
| 20102010-03-18
| США
| Лембек, Майкл
|-
| Бульвар спасения
| 2011-01-24
| США
| Джордж Рэтлифф
|-
| The Harvest
| 2013
| США
| Джон Макнотон
|}

Примечания 

Кинокомпозиторы США
Выпускники Государственного университета Среднего Теннесси